O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2008 foi realizado entre os dias 5 e 7 de junho no ginásio da California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Foi a segunda edição do evento fora do Brasil.

Resultado por equipe

Resultados individuais

Faixa preta masculino

Faixa marrom/preta feminino

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu